Defendi – variante del nome proprio di persona Defendente
Italo Defendi – calciatore e allenatore di calcio italiano
Marino Defendi – calciatore italiano
Rodrigo Defendi – calciatore brasiliano